Aventino (in latino Aventinus) è, secondo la mitologia romana, il dodicesimo dei leggendari re latini. Figlio di Romolo Silvio e padre di Proca, regnò su Alba Longa per trentasette anni, dall'856 a.C. all'819 a.C., data della sua morte.

Proprio nell'819 a.C. fu sepolto sul colle Aventino, che prende proprio il nome da questo leggendario re.

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Re latini

Re latini